La bataille de La Tannerie se déroula pendant la révolution haïtienne.

La bataille 
En , les miliciens noirs et les troupes espagnoles commandés par Georges Biassou s'emparent du fort de la Tannerie.

Bibliographie 
 , .

Notes 

Bataille de la révolution haïtienne
Bataille de 1794
Bataille des guerres de la Révolution française